Diese Liste von Bergen und Erhebungen in Ungarn nennt, der Höhe nach geordnet, die höchsten Berge in Ungarn. Der höchste Gipfel des Landes ist der Kékes, mit 1014 Metern Höhe auch der einzige Tausender des Landes. Aufgelistet sind hier die 25 höchsten Berge Ungarns, das sind alle Berge über 930 Meter. 35 Berge sind über 900 Meter hoch, 50 weitere liegen zwischen 800 und 900 Metern.

Die 25 höchsten Berge in Ungarn 
Die höchsten Gipfel des Landes befinden sich im Mátra-, Bükk- und Börzsöny-Gebirge.

Diese Liste ist mit Anklicken der Pfeile sortierbar.

Liste von Bergen und Erhebungen in Ungarn 
In folgender Tabelle wird für die einzelnen Komitate (Verwaltungsbezirke), die Hauptstadt Budapest und für die ungarischen Gebirge und Höhenzüge jeweils der höchste Berg bzw. die höchste Erhebung angegeben. Sie ist deshalb eine Auswahl und keine fortlaufende Rangliste.

Diese Liste ist mit Anklicken der Pfeile sortierbar.

Weitere Erhebungen in Ungarn (Auswahl) 

 Hármashatár-hegy (Dreihotterberg), 495 m, Budaer Berge
 Badacsony, 437 m
 Somló, 431 m
 Szent György-hegy, 415 m
 Gulács, 393 m
 Hármashatár (Dreiländerecke), 387 m, Grenzpunkt Österreich–Slowenien–Ungarn
 Csobánc, 376 m
 Csúcs-hegy, 376 m
 Gellért-hegy (Gellértberg), 235 m.

Weblinks 

Ungarn, Berge
!Ungarn